Глу́шич — украинская фамилия. Известные носители:

 Глушич, Андрей Алексеевич (род. 1927) — советский работник лёгкой промышленности, Герой Социалистического Труда.
 Глушич, Георгий (1972—199?) — советский и российский футболист.